Легостаево — название населённых пунктов в России:

 Легостаево — село в Новосёловском районе Красноярского края.
 Легостаево — село в Искитимском районе Новосибирской области.
Легостаево — до 1926 г. название села Володарка в Топчихинском районе Алтайского края.